Гербы муниципальных районов Республики Коми

См. также 
 Герб Республики Коми
 Флаги Республики Коми

Примечания

Ссылки 
 Коми - гербы и флаги

Гербы районов России
Гербы Республики Коми